Zhang Zhihe ist der Name folgender Personen:

 Zhang Zhihe (Gelehrter) , chinesischer Beamter und daoistischer Gelehrter zur Zeit der Tang-Dynastie
 Tomokazu Harimoto, Tischtennisspieler